Стив:

 Стив — атмосферное явление.
 Стив Джобс — книга, биография сооснователя корпорации Apple Inc Стива Джобса.
 Стив Клейн (род. 1979) — американский музыкант.
 Стив Лоуренс (род. 1935) — американский певец и актёр.
 Стив Планкетт — американский хард-рок музыкант. Солист группы Autograph.
 Стив Смит — персонаж американского телевизионного сериала «Американский папаша!».
 Стив Тшвете — местный муниципалитет в районе Нкангала провинции Мпумаланга (ЮАР).
 Стив О’Рурк — менеджер группы Pink Floyd.

Прочее 

 Стив — персонаж из игры Minecraft

См. также 
 Стив Перри